Die Saison 2020/21 der Regionalliga Südwest war die dreizehnte Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 1. September 2020 mit der Partie der TuS Rot-Weiß Koblenz gegen den SSV Ulm 1846 eröffnet und endete am 12. Juni 2021 mit dem 42. Spieltag. Zwischen dem 20. Dezember 2020 und dem 30. Januar 2021 wurde sie durch eine Winterpause unterbrochen.

Aufgrund des Abbruchs der Vorsaison, welcher der COVID-19-Pandemie geschuldet war, gab es keine Abstiege aus der Liga. Die Teilnehmerzahl erhöhte sich daher, da es vier Aufsteiger aus den Oberligen sowie einen Absteiger aus der 3. Liga gab, auf insgesamt 22 Mannschaften.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Auf Basis eines Beschlusses einer Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder wurde der Spielbetrieb ab dem 4. November 2020 zunächst komplett eingestellt. Zum 11. Dezember wurde der Spielbetrieb nach entsprechenden Änderungen in den Coronaverordnungen der vier betroffenen Länder wieder aufgenommen, nachdem gerichtliche Einwände von sechs Vereinen dagegen abgelehnt worden waren. Seit der Rückrunde durften nach einem Beschluss der Spielkommission der Liga analog zu den höchsten drei Ligen erstmals pro Partie je fünf Spielerwechsel durchgeführt werden.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2020/21 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Absteiger aus dem Gebiet Südwest aus der 3. Liga 2019/20:
  SG Sonnenhof Großaspach
 die verbleibenden Mannschaften aus der Regionalliga Südwest 2019/20:
  TSV Steinbach Haiger
  SV Elversberg
  FC 08 Homburg
  FC-Astoria Walldorf
  1. FSV Mainz 05 II
  SSV Ulm 1846
  Kickers Offenbach
  TSG Hoffenheim II
  FC Bayern Alzenau
  Bahlinger SC
  FSV Frankfurt
  SC Freiburg II
  VfR Aalen
  FC Gießen
  FK Pirmasens
  TSG Balingen
  TuS Rot-Weiß Koblenz
 die für den Aufstieg gemeldete Mannschaft der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2019/20:
  TSV Schott Mainz
 die für den Aufstieg gemeldete Mannschaft der Oberliga Baden-Württemberg 2019/20:
  VfB Stuttgart II
 die für den Aufstieg gemeldete Mannschaft der Hessenliga 2019/20:
  TSV Eintracht Stadtallendorf
 der anhand der Quotientenregel ermittelte beste, weitere für den Aufstieg gemeldete Teilnehmer der drei Oberligen, da die Aufstiegsrunde in die Regionalliga Südwest entfiel:
  KSV Hessen Kassel

Auf- und Abstiegsregelung 
Aufstieg in die 3. Liga

Der Meister qualifizierte sich direkt sportlich für die 3. Liga.

Abstieg in die Oberligen

Nach ursprünglicher Planung sollten sechs Mannschaften in die Oberligen absteigen. Im April 2021 wurde bekanntgegeben, dass es keine Aufsteiger aus den Oberligen gab, womit sich die Anzahl der Absteiger von sechs auf zwei verringerte.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Zuschauertabelle 
Aufgrund der COVID-19-Pandemie gab es verschiedene behördliche Restriktionen der zulässigen Zuschauerkapazitäten.

Stadien

Wissenswertes – Höchstwerte der Saison 
 Der höchste Sieg war mit sieben Toren Differenz das 8:1 des VfB Stuttgart II gegen den TSV Schott Mainz vom 20. Spieltag; mit neun Toren war es auch die torreichste Partie.
 Marcel Sökler (VfB Stuttgart II) erzielte am letzten Spieltag beim 7:1 seiner Mannschaft gegen den TSV Eintracht Stadtallendorf fünf Tore, was bis dato vor ihm noch keinem anderen Spieler in der Regionalliga Südwest gelungen war.

Trainerwechsel

Einzelnachweise 

Regionalliga Sudwest 2020
2020